Agostino Spinola (ca. 1482-1537) – cardinale
 Agostino Spinola – capitano della Repubblica di Genova nel XVI secolo
 Agostino Spinola – doge della Repubblica di Genova dal 1679 al 1681
 Agostino Spinola – letterato, membro dell'Accademia dell'Arcadia
 Agostino Spinola Basadone – cardinale del XVII secolo